Holler puede referirse a:

 Holler, sencillo de las Spice Girls
 Holler, manifestación musical afroamericana
 Holler, EP de la banda femenina surcoreana Girls' Generation-TTS.